Mihăești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mihăești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Mihăești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Mihăești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea